

Manga 
Golgo 13 – manga di Takao Saitō

Film 
Golgo 13 – film live action del 1973
Golgo 13 – film d'animazione del 1983

Videogiochi 
Golgo 13 – videogioco del 1984 per SG-1000
Golgo 13: Top Secret Episode – videogioco del 1988 per NES
Golgo 13 – videogioco arcade del 1999